Colcello steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Genga, Provinz Ancona, Italien 
 einen Ortsteil der Stadt Città di Castello, Provinz Perugia, Italien